Села:
 Ярошівка — Київська область,  Фастівський район
 Ярошівка — Сумська область,  Роменський район
 Ярошівка — Харківська область, Дергачівський район
 Ярошівка — Черкаська область, Катеринопільський район

 Ярошівка — колишня (до 1964) назва села Українське, Чернігівська область, Талалаївський район